Сан-Педру (; официально — Vila Real (S. Pedro)) — населённый пункт и фрегезия в Португалии, входит в округ Вила-Реал. Площадь населённого пункта составляет 2,21 км², население по состоянию на 2011 год — 4807 человек.

Является составной частью муниципалитета Вила-Реал. По старому административному делению входил в провинцию Траз-уж-Монтиш и Алту-Дору. Является частью экономико-статистического субрегиона Доуру, входящего в Северный регион.

История 

Фрегезия Сан-Педру берёт своё начало от часовни Святого Николая, построенную вне стен ввиду расширения района и увеличения расстояния от церкви Сан-Диниша. В 1528 году Д. Педро де Кастро, настоятель храма Сан-Сальвадор-де-Мосош-э-Протонотарио-Апостолико, послал построить новый приход, в честь Святого Петра.

С 1528 по 1576 годы приход Сан-Педру полностью зависит от монастыря Сан-Дениш. После этого была расширена автономия прихода, продолжавшаяся до 29 января 1856 года.

За время своего существования фрегезия нередко переживала территориальные изменения, самым последним из них было создание фрегезии Носса-Сеньора-да-Консейсан.

Демография

Примечания 

Районы округа Вила-Реал